La saison 2016-2017 de Super Division est la  du championnat d'Algérie de basket-ball.

Histoire

Clubs participants

Équipes 
Légende :

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait et match perdu par pénalité : 0 point

Salles 
Salles des huit participants.

Phase 1

Classement groupe A 

| Légende :

|}

Classement groupe B 

| Légende :

|}

Calendrier 2016 - 2017 ;

Matches de la saison régulière groupe A

Matches de la saison régulière groupe B

Phase 2 ; play-off (1) : (2 groupes de 4 clubs)

Classement groupe A Play-off 

| Légende :

|}

Classement groupe B Play-off 

| Légende :

|}

Phase 3 

 1ej ;jeudi 29 juin 2017a 18h 00; salle cheraga    ;crbdarbeida /nahd (58-66)......20h 00;gsp /uss .(78-68).
 2ej ;vendredi 30 juin 2017 a 18h00; gsp /nahd .(97-78)....20h 00;uss/ crb db ..(65/70).
 3ej ; samedi 1er juillet 2017 a 18h 00:nahd /uss (77/72).ap ...* 20h ;crbdb /gsp (85/89).ap

| Légende :

|}

Finale du championnat 
Le  et le  joueront le titre :

play down 1er tournoi

Play down  tournoi

Play down  tournoi 

|}

Play down :  et dernier tournoi du championnat ; 
 1er journnée a staouéli ; vendredi 14 juillet 2017 17h 00; abskikda / co bboran (63 -56) ...a 18h 30; oms miliana  / r c constantine (83/86).......
2e j ;samedi 15 juillet 2017 a 19 h 00 oms miliana /ab skikda (54 /47).......* a 20h 30; rc constantine / cobb oran (85 /68)...........
3e j ;dimanche 16 juillet 2017 ; a 19h 00 * a b skikda /rc constantine (73/75)...*a 20h 30; * cobboran /oms miliana (66/91) . ........
classement a l'issue du dernier tournoi play- down de la super division A ;
1er -rcconstantine  6 pts / 3j .
2e - omsmiliana  5 pts / 3 j .
3e -ab skikda 4 pts / 3j .
4e - cobboran 3 pts / 3 j .
observations ; l'ab skikda et le cobb oran ont été relégués en super division B
source ; programme du  et dernier tournoi play- down  ; paru dans l' echo d'oran numero 5177 du jeudi 13 juillet 2017 page 20...............résultats du  tournoi paru dans l' echo d'oran numero 5181 du mardi 18 juillet 2017 page 19 .

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération Algérienne de Basket-ball
  de basket-ball en Algérie
 goalzz.com

Autres références 

2016-2017
Basket-ball M1
Algérie M1